Обстоя́тельство — многозначный термин. Может означать:
 Обстоятельство — событие, при котором что-то происходит, которое с чем-то связано.
 Обстоятельство — второстепенный член предложения, который указывает на время, образ действия, место и так далее.
 Обстоятельство — французско-иранский художественный фильм 2011 года, лауреат и номинант нескольких премий.